

Geografia
Stati Uniti d'America
 Laverne – villaggio della Contea di Harper (Oklahoma)

Onomastica
 Laverne – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
 Eugène Laverne – velista francese
 Henri Laverne – velista francese